Molekulska formula -{C15H21NO3}- se može odnositi na:

 Hidroksipetidin
 Metostilenol